Los leales puede referirse a:
 El grupo de cumbia argentino Los Leales.
 La obra de teatro de los Hermanos Álvarez Quintero Los leales (obra de teatro) (1914).